A categoria até 46 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2017, que ocorreu no Taekwondowon, em Muju, na Coreia do Sul, nos dias 24 e 25 de junho.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação
P - Ganhou por declaração punitiva

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Feminino